– męskie imię japońskie.

Znane osoby 
 Shingo Katayama (晋呉), japoński golfista
 Shingo Sano (森吾), gitarzysta japońskiego zespołu Last Alliance
 Shingo Suetsugu (慎吾), japoński sprinter startujący na dystansie 200 m
 Shingo Ueno (真吾), były japoński skoczek narciarski

Fikcyjne postacie 
 Shingo Midō (芯吾), postać z mangi i anime Death Note
 Shingo Shoji (真吾), bohater serii Initial D
 Shingo Takasugi (真吾), bohater serialu tokusatsu Chōdenshi Bioman
 Shingo Tsukino (進悟), postać z mangi i anime Czarodziejka z Księżyca

Męskie imiona japońskie